Бромид селена — бинарное неорганическое соединение
селена и брома
с формулой SeBr,
тёмно-красная маслянистая гигроскопичная жидкость с неприятным запахом,
не растворяется в воде.

Получение 
 Медленное добавление брома к суспензии селена в сероуглероде:

 Добавление к свежеприготовленному раствору бромистого водорода диоксида селена и селена:

Физические свойства 
Бромид селена образует тёмно-красную, почти чёрную, маслянистую гигроскопичную жидкость с неприятным запахом.

Химические свойства 
 На воздухе медленно разлагается с выделением брома.

 При нагревании вначале выделяет бром, затем тетрабромид селена.

Физиологические свойства 
Как и другие соединения селена, монобромид селена (SeBr) явно ядовит. Сильнейший неорганический яд. ПДК = 0,1 мг/м³.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения селена
селена